De 23e editie van het Europees kampioenschap badminton werd georganiseerd door de Zweedse stad Karlskrona. Het toernooi duurde 5 dagen, van 16 april 2012 tot en met 21 april 2012.

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkel

Vrouwen enkel

Mannen dubbel

Vrouwen dubbel

Gemengd dubbel

Medailleklassement

Referenties
 Uitslagen op tournamentsoftware.com

Badminton in 2012
Europese kampioenschappen badminton
Badminton